John Dunsworth (1946-2017), acteur canadien , père de Molly Dunsworth et .
 Molly Dunsworth (1990-), actrice canadienne.
  (1976-), actrice canadienne.
Patronyme anglais